Bosznia-Hercegovina
Rastičevo falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban 
Rastičevo falu Kupres községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Rastičevo falu Gračac községben, Zára megyében